Argentína
Rojas, Buenos Aires tartomány Rojas partidójának azonos nevű székhelye

 Spanyolország
Rojas, község Burgos tartományban
Fernando de Rojas drámaíró